Daillon steht für:

 Daillon (Adelsgeschlecht), französisches Adelsgeschlecht mit Stammsitz auf Schloss Le Lude
 Daillon VS, Ortschaft in der Gemeinde Conthey, Kanton Wallis, Schweiz

Daillon ist der Familienname folgender Personen:

 Gui de Daillon (1530–1585), Gouverneur de Poitou
 Jean II. de Daillon (1423–1481), französischer Adliger, Gouverneur von Artois, Dauphiné und Touraine
 Jean III. de Daillon (1494–1557), 1. Comte du Lude, Gouverneur von Poitou und Guyenne